Enric Morera puede estar haciendo referencia a dos personas:

 Enric Morera i Viura (1865-1942), compositor y músico español.  
 Enric Morera i Català (1964), político español.